Pataky Péter (1948) vitorlázó
Pataky Péter (1951–2016)  politikus, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke
Pataky Péter (?) séf